Bogatsch ist der Name von

 Georg Bogatsch (1877–1940), Präsident des Reichswirtschaftsgerichts
 Rudolf Bogatsch (1891–1970), General der Luftwaffe

Siehe auch:
 Bogács